Keniston ist der Familienname von:

 Hayward Keniston (1883–1970), US-amerikanischer Romanist
 Kenneth Keniston (1930–2020), US-amerikanischer Sozialpsychologe